In 2000 werd het 81ste Campeonato Maranhense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Maranhão. De competitie werd gespeeld van 18 maart tot 4 augustus en werd georganiseerd door de FMF. Moto Club werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
De winnaar krijgt een bonuspunt voor de finale.

Derde toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Finale

Finale
Indien beide clubs een keer wonnen of beide keren gelijk speelden won Sampaio Corrêa omdat ze twee bonuspunten hadden en Moto Club een.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Maranhense
Maran